Africa (Romeinse Rijk) - provincie van het Romeinse Rijk
 Africa (televisieserie) - Britse natuurfilmdocumentaire 
 Africa (single) - single van Toto
 Nedlloyd Africa (schip, 1992) - containerschip